Die Saison 1986/87 war die erste reguläre Saison der neu gegründeten All-American Hockey League. Während der regulären Saison absolvierten die fünf Teams zwischen 31 und 32 Spielen. In den Play-offs setzten sich die Danville Fighting Saints durch und wurden erstmals Meister der AAHL.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1986/87 auf hockeydb.com (englisch)

1986/87
Eishockeysaison 1986/87